Prva hrvatska vaterpolska liga za sezonu 1995./96. je bilo peto izdanje najvišeg ranga hrvatskog vaterpolo prvenstva. Sudjelovalo je deset klubova, a prvakom je peti put zaredom bila  Mladost iz Zagreba.

Ljestvica i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje

Konačni poredak 
 Mladost - Zagreb
 Jug - Dubrovnik
 Primorje - Croatia Line - Rijeka
 Slobodna Dalmacija - Split
 Jadran - Split
 Solaris - Šibenik
 Kvarner Express - Opatija
 Mornar - Brodospas - Split
 Bellevue - Dubrovnik - Mokošica
 Medveščak - Monting - Zagreb

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1996/1997, Zagreb, 1997

Poveznice 
 2. HVL 1996.
 3. HVL 1996.

1995-96